Фрідріх I — ім'я деяких монархів Європи:
 Фрідріх I — перший прусський король (1701–1713); син Фрідріха Вільгельма Бранденбурзького.
 Фрідріх I — імператор Священної Римської імперії (1155–1190), король Німеччини (1152–1190).
 Фрідріх I — герцог Австрії (1194–1198) з династії Бабенбергів.
 Фрідріх I — маркграф Бадена (1250–1268), герцог Австрії та Штирії (1250–1251) з династії Церінгенів.
 Фрідріх III — антикороль Німеччини (1314–1322), герцог Австрії (1308–1330) під ім'ям Фрідріх I.
 Фрідріх I — герцог гессе-касельський, чоловік сестри Карла XII, шведської королеви Ульріки-Елеонори (1715), генералісімус Швеції, шведський король (1720-1751).
---
 Фредерік I (король Данії)